Пајн Вали има више значења:
 Пајн Вали (Јута)
 Пајн Вали (Њујорк)
 Пајн Вали (Калифорнија)
 Пајн Вали (Њу Џерзи)